Ревитализа́ция (от  — возобновление и  vita — жизнь,  дословно: возвращение жизни) — понятие, используемое в научной и практической деятельности (медицине, косметологии, архитектуре, технике, экономике, культуре, языкознании и др.),  характеризующее процессы восстановления, оживления, воссоздания:
 Ревитализация в лингвистике — то же, что возрождение языков.
 Ревитализация в медицине и косметологии — техники, претендующие на омоложение стареющего организма
 регенеративная медицина — восстановление повреждённой живой ткани с помощью активации эндогенных стволовых клеток или с помощью трансплантации клеток (клеточной терапии);
 биоревитализация — термин, изначально относившийся к косметической процедуре инъекций гиалуроновой кислоты в кожу.
 Ревитализация в урбанистике — восстановление городской среды, при котором она становится более пригодной для проживания.